Слатино — название ряда населённых пунктов.

Болгария 
 Слатино — село в Кюстендилской области.
 Слатино — село в Перникской области.

Македония 
 Слатино — село в общине Дебарца.
 Слатино — село в общине Теарце.

Россия

Новгородская область 
 Слатино — деревня в Марёвском районе.
 Слатино — деревня в Хвойнинском районе.

Тверская область 
 Слатино — деревня в Бежецком районе.

Украина 
 Слатино — поселок городского типа в Дергачёвском районе Харьковской области.

См. также 
 Слатина